Richville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Richville (Alabama), Ort im Coosa County, Alabama
 Richville (Arizona), Ort im Apache County, Arizona
 Richville (Maine), Ort im Cumberland County, Maine
 Richville (Michigan), Gemeindefreies Gebiet im Tuscola County, Michigan
 Richville (Minnesota), Stadt im Otter Tail County, Minnesota
 Richville (Holt County, Missouri)
 Richville (Douglas County, Missouri)
 Richville (New York), Dorf im St. Lawrence County, New York
 Richville (Ohio), Gemeindefreies Gebiet im Stark County, Ohio
 Richville (Oklahoma), Ort im Pittsburgh County, Oklahoma
 Richville (Tennessee), Ort im Clay County, Tennessee
 Richville (Utah), Ort im Morgan County, Utah
 Richville (Vermont), Ort im Addison County, Vermont

Siehe auch:
 Ridgeville